Тракто́вый — посёлок железнодорожного разъезда в Арзамасском районе Нижегородской области. Входит в состав Кирилловского сельсовета.

География 
Располагается в 9 км от Арзамаса, рядом с Морозовкой.

Окружён лесами.

Население

Примечания 

Населённые пункты Арзамасского района